Can Bosc de Rufets, o simplement Can Bosc, és una masia del terme municipal de Sant Feliu de Codines, al Vallès Oriental.

Està situada al nord del poble de Sant Feliu de Codines i al nord-oest de la zona industrial del Pla de la Costa, en una carena entre el torrent del Bosc, que queda a llevant, i un afluent seu, a ponent. Al nord-oest de l'antiga masia, convertida actualment en un complex hoteler, hi ha el Club de Golf Can Bosc, situat en terres de l'antiga masia. És a llevant del Serrat de les Moles i al sud-oest del Turó de les Abelles.

S'hi accedeix des del punt quilompetric 23,9 de la carretera C-59, des d'on una pista rural, el Camí de Can Bosc en bon estat mena en poc més de 900 metres fins a l'actual restaurant de Can Bosc de Rufets.

Enllaços externs 
 Can Bosc de Rufets en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Bosc de Rufets